Панчо Виља има више значења:

 Панчо Виља
 Панчо Виља (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Панчо Виља, Ла Морита (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Панчо Виља, Франсиско Виља (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Панчо Виља (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику